Васи́лий Луки́н:* .
 Лукин, Василий Петрович (1918—1985) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза (1944). Примечания